A 2001-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a horvát Goran Ivanišević nyerte az ausztrál Patrick Rafter előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Pete Sampras (Negyedik kör)
  Andre Agassi (Elődöntős)
  Patrick Rafter (Döntős)
  Marat Szafin (Negyeddöntős)
  Lleyton Hewitt (Negyedik kör)
  Tim Henman (Elődöntős)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Harmadik kör)
  Juan Carlos Ferrero (Harmadik kör)
  Sebastien Grosjean (Harmadik kör)
  Thomas Enqvist (Negyeddöntős)
  Thomas Johansson (Második kör)
  Jan-Michael Gambill (Első kör)
  Arnaud Clement (Negyedik kör)
  Wayne Ferreira (Első kör)
  Roger Federer (Negyeddöntős)
  Vladimir Voltchkov (Első kör)
  Tommy Haas (Első kör)

 - 
  Nicolas Kiefer (Negyedik kör)
  Fabrice Santoro (Harmadik kör)
  Carlos Moyà (Második kör)
  Dominik Hrbatý (Első kör)
  Todd Martin (Negyedik kör)
  Nicolas Escudé (Negyeddöntős)
  Albert Portas (Első kör)
  Sjeng Schalken (Harmadik kör)
  Hicham Arazi (Harmadik kör)
  Franco Squillari (Első kör)
  Guillermo Coria (Első kör)
 - 
  Alberto Martín (Első kör)
  Gastón Gaudio (Első kör)
  Jonas Björkman (Harmadik kör)
  Harel Levy (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1